Zomba (Hongarije), een gemeente in Hongarije

Zomba (district), een district van Malawi
Zomba (stad), de hoofdstad van het district

Zomba Music Group, een platenmaatschappij